Topsham steht für:

 Topsham (Devon), Ort in England
 Topsham (Maine), Ort in USA
 Topsham (Vermont), Ort in USA